Бужор има више значења:

 Бужор (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Бужор (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији